Piotr Malinowski (prawnik) (1868–1902) – prawnik, publicysta
 Piotr Malinowski (1944–1995) – polski taternik, ratownik górski
 Piotr Malinowski (ur. 1984) – polski piłkarz